Эта статья о физико-химическом явлении. О набухании живых тканей смотрите статьи отёк или эрекция.
Набуха́ние — процесс увеличения объёма твёрдого или аморфного тела вследствие поглощения им из окружающей среды жидкости или пара. Набухание характерно для полимеров и некоторых минералов со слоистой кристаллической структурой.

Набухание — важный процесс в текстильной технологии, кожевенном производстве, пищевой промышленности и технологии лекарственных форм.

Набухание в коллоидной химии 
Набухание, увеличение объёма твёрдого тела вследствие поглощения им из окружающей среды жидкости или пара. Способность к набуханию — характерная особенность тел, образованных высокомолекулярными веществами (полимерами). Набухание обусловлено диффузионными процессами, которые обычно сопровождаются сольватацией, т. е. связыванием низкомолекулярного вещества полимером. Различают ограниченное и неограниченное набухание. В первом случае макромолекулы соединены достаточно прочно и набухание прекращается, достигнув определённого предела. Набухшее тело сохраняет форму и чёткую границу раздела с жидкой средой. Во втором случае взаимная диффузия растворителя в полимерное тело и полимера в растворяющую среду постепенно приводит к исчезновению границы раздела между набухающим телом и жидкостью. Такое набухание завершается полным растворением полимера. Ограниченно набухают, например, гелевидные ионообменные смолы в воде, вулканизованный каучук в бензоле; неограниченно набухают все полимеры, растворимые в соответствующих растворителях. В некоторых случаях, например в системе желатин — вода, ограниченное Н. с возрастанием температуры переходит в неограниченное. Кроме полимеров, набуханию подвержены некоторые минералы со слоистой кристаллической решёткой, например монтмориллониты. При набухании в воде они могут подвергаться самопроизвольному диспергированию с образованием высокодисперсной коллоидной системы. Набухание широко используют в технике и быту. Так, с набуханием часто связаны склеивание полимерных материалов, переработка полимеров в изделия, получение резиновых клеёв и т.д.; приготовление многих пищевых продуктов; природные процессы (прорастание семян, спор и др.).

Примечания 

Полимеры
Жидкость
Коллоидная химия